Славейков може да се отнася до:
 Петко Славейков (1827 – 1895), български писател и политик;
 Иван Славейков (1853 – 1901), български учител и общественик, син на Петко Славейков;
 Рачо Славейков (1857 – 1931), български военен деец, син на Петко Славейков;
 Христо Славейков (1862 – 1935), български общественик, син на Петко Славейков;
 Пенчо Славейков (1866 – 1912), български писател, син на Петко Славейков;

Вижте също 
 Петко Славейков (пояснение);
 „Пенчо Славейков“, булевард в София.